endo est un préfixe qui signifie « en dedans » : isomérie endo-exo, réaction endothermique (physique-chimie), endomorphisme (maths), endocrinien (bio) sont quelques exemples.

Patronyme 

 Akihiro Endō (1975-), footballeur japonais ;
 Hiroki Endo (1970-), mangaka japonais ;
 Hiroyuki Endo (1986-), joueur japonais de badminton ;
 Jun Endo (2000-), footballeuse japonaise ;
 Mana Endo (1971-), joueuse de tennis japonaise ;
 Sho Endo (1990-), skieur acrobatique japonais ;
 Shūsaku Endō (1923-1996), écrivain japonais ;
 Sumio Endo (1950-), judoka japonais ;
 Tatsuya Endo (1980-), mangaka japonais ;
 Yasuhito Endō (né en 1980), footballeur japonais ;
 Yasuko Endō (1968-1986), actrice, mannequin, chanteuse et idole japonaise des années 1980 ;
 Yasushi Endo (né en 1988), footballeur japonais ;
 Yukio Endo (1937-2009), gymnaste japonais plusieurs fois médaillés aux Jeux olympiques.

Autres 
Endo peut aussi désigner :
 endo, une figure de gymnastique artistique ;
 Endo, une entreprise pharmaceutique américaine.

Voir aussi 
 Gélose Endo, un milieu de culture en microbiologie

Patronyme japonais